Kümmelbach ist ein Gewässername:
 Kümmelbach (Aisch), linker Zufluss eines linken Auenzuflusses zum linken Zweig Saulach der Aisch bei Dachsbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Kümmelbach (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl in Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Kümmelbach (Kellbach), rechter Zufluss des Kellbachs nach Kleukheim, Markt Ebensfeld, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Kümmelbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars nach Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Kümmelbach (Reiche Ebrach), linker Zufluss der Reichen Ebrach beim Heuchelheim, Stadt Schlüsselfeld, Landkreis Bamberg, Bayern
 Kümmelbach (Sulzbach), linker Zufluss des Sulzbachs (zur Fränkischen Rezat) nach Untersulzbach, Gemeinde Lehrberg, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Kemmelbach